Johannistor steht für
Johannistor (Danzig)
Johannistor (Flensburg)
Johannistor (Halberstadt)
Johannistor (Jena)
Johannistor (Osnabrück)
Johannestor (Sankt Petersburg)